Fuchsová ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Fuchsová (1965–2021), tschechische Leichtathletin
 Žaneta Fuchsová (* 1972), Kinderdarstellerin der damaligen Tschechoslowakei